Miss California – singolo di Dante Thomas del 2001
 Miss California – singolo di Andrea del 2019